Нандуподібні (Rheiformes) — ряд нелітаючих безкілевих птахів. Сучасні представники ряду поширені у Південній Америці.

Класифікація 
До ряду відносять одну сучасну родину нандувих (Rheidae) з двома сучасними видами і низкою викопних форм та вимерлу родину Opisthodactylidae, що відома з палеоцену.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки, за Mitchell (2014) та Yuri et. al (2013)

Примітки 

Нанду
Ряди птахів